Zamach stanu w Maroku (1971)
 Zamach stanu w Maroku (1972)